Hofberg bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Orte:
 Hofberg (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hofberg (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofberg (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Hofberg (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hofberg (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Hofberg (Postau), Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern
 Hofberg (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Hofberg (Gemeinde Frankenburg), Ortsteil der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hofberg (Gemeinde Straden), Ortsteil der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hofberg (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark 

 Berge und Erhebungen:
 Hofberg (Bad Aibling), ehemaliger Burgberg in der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofberg (Frankenalb), Berg (552,8 m) in der Südlichen Frankenalb, Bayern
 Hofberg, Erhebung (505 m) innerhalb der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Hofberg (Gemeinde Schiltberg), Berg (503 m) mit Burgstelle in der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hofberg bei Wil SG mit dem Wiler Turm

 Burgen und Schlösser:
 Burgstall Hofberg (Schiltberg), abgegangene Burg im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Burgstall Hofberg, abgegangene Burg bei Oberwiesenacker, Bayern

 Schutzgebiete:
 Füllmenbacher Hofberg, Naturschutzgebiet
 Hofberg (Naturschutzgebiet), im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Siehe auch:
 Hofberger
 Hofeberg
 Hoffberg
 Hofburg (Begriffsklärung)